Путліц () — місто в Німеччині, розташоване в землі Бранденбург. Входить до складу району Прігніц. Адміністративний центр об'єднання громад Путліц-Берге.

Площа — 118,49 км2. Населення становить  ос. (станом на ).

Демографія

Галерея

Примітки

Посилання 

 Офіційний сайт  

Міста Бранденбургу